Jacques Grange, est un dessinateur français.
 Jacques Grange (1944-), est un décorateur français